Лани () — село в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Кладно. Площадь общины составляет 34.09 км². Население — 1 979 чел. (2011).

В селе находится Ланский замок.

История 
Первое упоминание об общине датируется 1392 годом.

Население

Примечания 

Населённые пункты Среднечешского края